Станіслав Стадніцький — сондецький каштелян
 Станіслав Стадніцький — перемиський каштелян
 Станіслав Стадніцький — зиґвульський староста

Стадніцькі